Кирк, Керк () — английские фамилия, имя и топоним. Большинство из них образованы от слова Kirk, являющегося шотландским словом для обозначения Церкви Шотландии.

Фамилия 
Основная статья — 
Согласно данным 2014 года, фамилия Кирк (в написании Kirk) была 4657-й по популярности в мире: её носили  человек, в том числе:  человек в США,  человек в Англии и 8709 человек в Австралии.

А—Г 
 Кирк, Алан (1888—1963) — американский военный и государственный деятель, адмирал.
 :
  (1830—1892) — шотландский инженер.
  (1888—1979) — американский юрист и дипломат.
  (?) — новозеландский математик, профессор Оклендского университета, президент  (2017—2019).
  (1903—1997) —  Колумбийского университета (1953—1968), советник Государственного департамента США, сыграл важную роль в создании ООН.

Д 
 Кирк, Джастин (род. 1969) — американский актёр кино и телевидения.
 :
 Джеймс Тиберий Кирк — персонаж вселенной «Звёздного Пути».
  (род. 1984) — американская фигуристка.
  (1921—2003) — британский антиковед, профессор-региус Древней Греции Кембриджского университета (1974—1982).
  (1903—1975; наст. имя Игнацио «Нэт» Куркуруто) —  актёр радио, кино и телевидения.
 :
 Кирк, Джон (1832—1922) — шотландский врач, натуралист, компаньон Давида Ливингстона, британский администратор в Занзибаре.
  (1869—1940) — британский врач, археолог, основатель .
 Кирк, Джонатан Линдейл (род. 1991; более известен как DaBaby) — американский рэпер.
  — несколько человек.

Е—Р 
 Кирк, Карл (1890—1955) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 в командном первенстве по шведской системе.
  (1926—2011) — губернатор Флориды (1967—1971).
 Кирк, Кристиан (род. 1996) — американский игрок в американский футбол.
  (1925—1990) — американская актриса театра и телевидения, певица.
 Кирк, Лиам (род. 1999) — английский хоккеист.
  (1935—1987) — английский рестлер.
  (1860—1938) — американская художница-иллюстратор.
 Кирк, Норман (1923—1974) — мэр Каиапои (1953—1957), премьер-министр Новой Зеландии (1972—1974).
 Кирк, Оливер (1884—1960) — американский боксёр.
 :
  (1928—1977) — британский политик, лидер Консерваторов в Европарламенте (1973—1977).
 :
  (род. 1938) — председатель  (1985—1989), сенатор (2009—2010), председатель совета директоров Президентской библиотеки-музея Джона Ф. Кеннеди.
  (1902—1970) — американский биохимик, криминалист.
 Кирк, Расселл (1918—1994) — американский теоретик политики, моралист, историк,  и литературный критик, писатель.
 Кирк, Рикардо (1874—1915) — пионер .
 
 :
  (1644—1692) — шотландский священник, учёный, фольклорист, переводчик Библии на шотландский кельтский язык.
  (1821—1898) —  (1860—1862),  (1862—1866 и 1869—1871),  (1869—1870).
 :
  (род. 1930) —  (1973—1975),  (1980—1983),  (1985—1989).
 Кирк, Роланд (1935—1977; урождённый Рональд Теодор Кирк, также известен как Рахсаан Роланд Кирк) — американский слепой джазовый мультиинструменталист.
  (род. 1954) —  (1994—1995),  (1995—2002).
 Кирк, Рэндэл (род. 1954) — американский бизнесмен и инвестор.

С—Я 
 Кирк, Саймон (род. 1949) — британский рок-барабанщик, участник групп Free и Bad Company.
  (род. 1982) — американская пловчиха.
 :
 Кирк, Томас (1828—1898) — британско-новозеландский ботаник, учитель, госслужащий, писатель и церковник.
 Кирк, Томми (1941—2021) — американский актёр кино и телевидения.
 :
  (1877—1927) — американский писатель (по тематике бейсбола), колумнист, юморист, поэт и сочинитель песен.
  (1932—2017) — американский генерал, командующий  (1987—1989).
 Кирк, Филлис (1927—2006) — американская актриса кино и телевидения.
 Кирк, Ханс (1898—1962) — датский юрист, журналист и писатель.
 :
  (род. 1993) — американский консервативный активист, ведущий радио-ток-шоу; основатель и лидер организации , председатель группы , член Совета по национальной политике.
 Кирк, Шерридан (род. 1981) — тринидадский легкоатлет, участник летних Олимпийских игр 2004 года.
 :
  (1828—1863) — американский учитель, адвокат и генерал Армии Союза.
 Кирк, Энди (1898—1992) ― американский джазовый саксофонист и тубист.
  — несколько человек.

Имя 
Основная статья — 
 Хэммет, Кирк (род. 1962) — гитарист группы Metallica.

Вымышленные персонажи 
 Джеймс Тиберий Кирк — ключевой персонаж вселенной «Звёздного Пути».
  — персонаж DC Comics.
  — персонаж аргентинских и итальянских вестерн-комиксов.
«Соседи»
 
 
«Ферма Эммердейл»

Топоним 
 Замок Кирк — в Ирландии,в графстве Голуэй.
Варианты прежних названий
 Кирк — вариант прежнего названия упразднённого села Красный Крым Симферопольского района Крыма.
 Кирк — вариант прежнего названия села Хлебное Белогорского района Крыма.
 Кирк — вариант прежнего названия исчезнувшего села в Советском районе Крыма.
 Кирк — вариант прежнего названия исчезнувшего села в Кировском районе Крыма.
 Кирк Немецкий — название до 1948 года села Ровенка в Советском районе Крыма.
См. также

См. также 
  — эскортный миноносец ВМФ США
 Kirk — альбом (2019) рэпера DaBaby
 Кёрк
 Кырк
 
 Крк — остров Хорватии
 Крк — город на острове

Примечания